Collegio elettorale di Benevento – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1891 e dal 1921 al 1923
Collegio elettorale di Benevento – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005 
Collegio elettorale di Benevento – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Benevento - Ariano Irpino – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993